Skupina vozidel je spojení, které má více významů 

 Vozidla, pro která platí stejný typ řidičského oprávnění, viz článek Skupiny řidičského oprávnění (s účinností od ledna 2013 schválena změna terminologie na skupiny vozidel) – srovnej též článek Kategorie vozidel
 Konvoj, skupina navzájem spolupracujících vozidel nebo lodí cestujících po stejné trase
 Dopravní zácpa, kolona